Маньї () - муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар
 Маньї () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна
 Маньї () - муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Верхній Рейн
 Венсі-Рей-е-Маньї () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена.